Der Begriff Landesorganisationsgesetz bezeichnet 

 das Landesorganisationsgesetz (Nordrhein-Westfalen)
 das Landesorganisationsgesetz (Brandenburg)
 das Landesorganisationsgesetz (Mecklenburg-Vorpommern)
 das Landesorganisationsgesetz (Saarland)